Mansilla puede referirse a:

 personas:
  Lucio Norberto Mansilla, político y militar argentino (1792-1871);
  Lucio V. Mansilla, militar, periodista y escritor argentino hijo del anterior (1831-1913);
  Eduarda Mansilla, escritora argentina hermana del anterior (1834-1892);
  Luis Moreno Mansilla, arquitecto español del estudio Mansilla y Tuñón (1959-2012);
  Ricardo Mansilla, matemático cubano
  Paulino Toledo Mansilla, historiador chileno 
  Luis Mansilla, ciclista chileno (1986-)

 localidades y divisiones administrativas:
  General Mansilla, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
  General Lucio V. Mansilla, localidad de la provincia de Formosa, Argentina;
  Mansilla, localidad de la provincia de Burgos, España;
  Mansilla de las Mulas, localidad de la provincia de León, España;
  Mansilla Mayor, localidad de la provincia de León, España;
  Mansilla, pedanía de la provincia de Segovia, España.
  Mansilla, localidad de la provincia de La Rioja (España).